Stari Glog est un toponyme qui peut désigner :
Stari Glog, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gradec, comitat de Zagreb ;
Stari Glog, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.